Оле́г Замя́тин:
 Замятин, Олег Николаевич — российский менеджер. Генеральный директор ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект».
 Замятин, Олег Семёнович (род. 1963) — украинский театральный и киноактёр.